Сулес, Жером (1760—1833) — французский военный деятель
 Сулес, Юлия Викторовна (род. 1972) — российская киноактриса